Авр:

 Авр (приток Соммы) — река во Франции, в регионе Пикардия
 Авр (приток Эра) — река во Франции, в регионе Нормандия

См. также 
  — многозначная аббревиатура